Mircea Ciobanu se poate referi la:

 Mircea Ciobanu, poet, romancier, critic literar (n. 1940 - d. 1996)
 Mircea V. Ciobanu, scriitor din Republica Moldova (n. 1956)
 Mircea Ciobanul, domnitor în Țara Românească, secolul XVI
 Mircea Ciobanu, pictor, sculptor, eseist, scriitor (n. 1950 - d. 1991)